grote wolbij
 kleine wolbij
 tweelobbige wolbij
 zwartpootwolbij